

Мойилди — село, Акжаїцький район, Західноказахстанська область
 Мойилди — село, Катон-Карагайський район, Східноказахстанська область
 Мойилди — село, Павлодарська міська адміністрація, Павлодарська область
 Мойилди — село, Самарський район, Східноказахстанська область